Mužská dvouhra Swiss Open Gstaad 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Matteo Berrettini, který před zahájením turnaje odstoupil pro poranění hlezna.

Vítězem se stal nenasazený Španěl Albert Ramos-Viñolas, jenž ve finále zdolal Němce hrajícího pod žebříčkovou ochranou Cedrika-Marcela Stebeho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour ze sedmého odehraného finále. Stebe si o titul zahrál poprvé.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
ATP Tour 2019